

Клисура () — назва кількох географічних об'єктів у Болгарії:
 Клисура — місто в Пловдивській області. Входить до складу общини Карлово.
 Клисура — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Благоєвград.
 Клисура — село в Міській області Софія. Входить до складу общини Столична.
 Клисура — село в Софійській області. Входить до складу общини Самоков.